Dawidowski:
 Maciej Aleksy Dawidowski (1920-1943) scout résistant polonais
 Tomasz Dawidowski (né en 1978) footballeur polonais